A suba vagy Suba a következőket jelentheti:
suba, gyapjas juhbőrből készült, ujjatlan, hosszú, palástszerű bunda
Suba, Bogotá egyik kerülete
Suba, teljes nevén Suba de Cuyo, település a Fülöp-szigeteken, Cuyo községben
Suba, Mitar Subotić Jugoszláviából származó brazíliai zenész művészneve